Larch ist der Familienname folgender Personen:

 John Larch (1914–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Josef Larch (1930–2011), österreichischer Bergsteiger